Obrovnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 158 stanovnika

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara